Первомайский переулок — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Первомайский переулок — улица в Курске;
 Первомайский переулок — улица в Петергофе (Санкт-Петербург);
 Первомайский переулок — улица в Томске.